Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 67-es, továbbá 67A jelzésű villamosok:

Magyarország 

 67-es villamos (Budapest)megszűnt
 67A villamos (Budapest)megszűnt

Ausztria 

 67-es villamos (Bécs)

Németország 

 67-es villamos (Berlin)